Sükösd János (1828–1915) honvéd hadnagy
Sükösd János (1925) pedagógiai szakíró, főiskolai tanár